Petit belge peut faire référence à :
 Petits Belges, magazine hebdomadaire belge ;
 les petits chiens belges, ensemble de trois races de chiens de compagnie belges ;
 l'Ardennais, ou Petit belge, race de chevaux de trait franco-belgo-luxembourgeoise.